Tempio di Giove – tempio romano nell'attuale Ansedonia
 Tempio di Giove –  tempio greco-romano, dell'antica città di Cuma, nell'attuale città metropolitana di Napoli
 Tempio di Giove – tempio romano a Damasco  in Siria
 Tempio di Giove – tempio di epoca romana a Pompei, sepolto durante l'eruzione del Vesuvio del 79
 Tempio di Giove Anxur – tempio romano a Terracina
 Tempio di Giove Feretrio – tempio dell'antica Roma
 Tempio di Giove Ottimo Massimo – tempio a Roma sul Campidoglio
 Tempio di Giove Statore – tempio dell'antica Roma del II secolo a.C.
 Tempio di Giove Statore – tempio dell'antica Roma del VIII secolo a.C.
 Tempio di Giove Tonante  – tempio dell'antica Roma eretto durante il principato di Augusto